Bokros, magyar családnév

Földrajz
 Bokros, Csongrádhoz tartozó egykori község
 Bokrosdűlő, Nagykőrös településrésze
 Bokrospuszta, Izsa településrésze Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban
 Bokrostanya, a Bács-Kiskun megyei Tiszaug településrésze